Jean-Xavier Bureau de Pusy (1750-1806) : ingénieur militaire et un homme politique français
 Maurice Poivre Bureaux de Pusy (1799-1864) :  militaire et homme politique français, fils du précédent